Freeman puede referirse a:

Territorios, lugares 

 Freeman, ciudad del condado de Hutchinson, estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Freeman, ciudad en el condado de Cass, estado estadounidense de Misuri.
 Freeman, pueblo en el condado de Crawford, estado estadounidense de Wisconsin.

Personas 
 Aaron Freeman (1956-), periodista estadounidense, comediante, escritor, caricaturista, y bloguero.
Bryan Freeman (2004-),futura estrella. 
 Aaron Freeman (1970-), también conocido como Gene Ween, músico estadounidense.
 Albert Cornelius "Al" Freeman, Jr. (1934-2012), actor y director estadounidense.
 Cassidy Freeman (1982-), actriz estadounidense.
 Catherine Astrid Salome Freeman (1973-), atleta australiana, especialista en pruebas de velocidad.
 Christopher Freeman (1921-2010), economista británico.
 Donald E. "Donnie" Freeman (1944-), deportista estadounidense, exjugador de baloncesto.
 Earle Lavon "Von" Freeman Sr. (1923-2012), músico estadounidense, saxofonista tenor de jazz hard bop, y padre del saxofonista de jazz Chico Freeman.
 Florence Lucinda Freeman Jones (1912-), docente y botánica estadounidense.
 Frank Freeman (1861-1949), arquitecto canadiense establecido en Brooklyn, Nueva York.
 Freeman (1972-), también conocido como Malek Brahimi, bailarín de breakdance y rapero francés.
 Freeman John Dyson (1923-), físico y matemático inglés.
 Freeman Freeman-Thomas (1866-1941), político liberal británico.
 Freeman Williams Jr. (1956-), exjugador de baloncesto estadounidense.
 Gary C. Freeman (1948-), baloncestista estadounidense.
 Hans Charles Freeman (1929-2008), profesor de química bioinorgánica y cristalógrafo alemán, nacionalizado australiano.
 J.E. Freeman (1946-2014), actor y poeta estadounidense.
 James Russell Freeman (1960-), guitarrista estadounidense y compositor de jazz.
 Jennifer Nicole Freeman (1985-), actriz estadounidense.
 Kevin Freeman (1978-), estadounidense, jugador de baloncesto profesional.
 Lawrence Bud Freeman (1906-1991), saxofonista, clarinetista, y compositor de jazz estadounidense.
 Leonard B. Freeman (1920-1974), guionista y productor televisivo estadounidense.
 Lisa Freeman (1957-), actriz estadounidense.
 Martin John C. Freeman (1971-), actor británico.
 Matthew McCall Freeman (1966-), también conocido como Matt Freeman, músico estadounidense.
 Ming Freeman, músico taiwanés, multi-teclista y pianista, director de orquesta, compositor, y productor.
 Monica Elizabeth Freeman (1926-2014), actriz estadounidense.
 Morgan Freeman (1937-), actor y director de cine estadounidense.
 Rodney Lee "Rod" Freeman (1950-), baloncestista estadounidense.
 Russell Freeman (1926-2002), pianista y compositor estadounidense.
 Sandi Freeman, periodista estadounidense, pionera de la televisión por cable de la cadena CNN con los "Freeman Reports" (ganadores del Emmy en su categoría).
 Walter Jackson Freeman (1895-1972),  médico estadounidense, recordado principalmente por ser un pionero de la lobotomía, y un defensor de la psicocirugía.

Desambiguaciones por nombre y apellido o por seudónimo y apellido 

 Frank Freeman 
 Russell Freeman

Ficción 
 Gordon Freeman, personaje de videojuego.

Política 
 Movimiento Freeman (en inglés: 'Freemen on the land'), grupo de personas que afirman que todo derecho escrito es contractual, y que esa ley sólo es aplicable si un individuo consiente a regirse por él mismo.
 The Freeman, principal publicación de la Foundation for Economic Education.